The Artist, che in lingua inglese significa L'artista, può riferirsi a:

Cinema 
The Artist – cortometraggio del 1923 diretto da Slim Summerville
The Artist – film francese del 2011 diretto da Michel Hazanavicius

Editoria 
The Artist – rivista di fumetti italiana
The Artist – rivista britannica pubblicata tra il 1880 e il 1902

Musica 
 The Artist – pseudonimo usato per alcuni anni dal cantante e musicista Prince
 The Artist – singolo dei Silverstein del 2010, dall'album Rescue

Pagine correlate 
 Artist